|-
| 121301 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121302 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121303 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121304 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121305 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121306 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121307 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121308 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121309 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121310 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121311 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121312 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121313 Tamsin ||  || 8 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 121314 - ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121315 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121316 - ||  || 5 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121317 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121318 - ||  || 4 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 121319 - ||  || 5 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121320 - ||  || 6 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121321 - || 1999 SH || 16 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 121322 - ||  || 19 septembrie 1999 ||  || 
|-
| 121323 - ||  || 22 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121324 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121325 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121326 - ||  || 22 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121327 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121328 - ||  || 29 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121329 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121330 - ||  || 29 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121331 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121332 - ||  || 29 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121333 - ||  || 4 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 121334 - ||  || 3 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 121335 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121336 - ||  || 6 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 121337 - ||  || 1 octombrie 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 121338 - ||  || 1 octombrie 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 121339 - ||  || 13 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 121340 - ||  || 15 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 121341 - ||  || 15 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 121342 ||  || 10 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 121343 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121344 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121345 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121346 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121347 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121348 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121349 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121350 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121351 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121352 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121353 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 121354 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121355 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121356 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121357 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121358 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121359 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121360 - ||  || 6 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121361 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121362 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121363 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121364 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121365 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121366 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121367 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121368 - ||  || 9 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121369 - ||  || 9 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121370 - ||  || 9 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121371 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121372 - ||  || 11 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121373 - ||  || 11 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121374 - ||  || 11 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121375 - ||  || 11 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121376 - ||  || 13 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121377 - ||  || 14 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121378 - ||  || 15 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121379 - ||  || 15 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 121380 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121381 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121382 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121383 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121384 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121385 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121386 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121387 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121388 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121389 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121390 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121391 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121392 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121393 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121394 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121395 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121396 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121397 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121398 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121399 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 121400 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-